Нидеркирхен може бити:

 Нидеркирхен (Западни Палатинат), град у округу Кајзерслаутерн, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Нидеркирхен бај Дајдесхајм, општина у округу Бад Диркхајм, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.